Коровино — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Коровино — деревня в Плесецком районе.
 Коровино — посёлок в Плесецком районе.

Белгородская область 
 Коровино — село в Волоконовском районе.
 Коровино — село в Ракитянском районе.
 Коровино — село в Шебекинском районе.

Владимирская область 
 Коровино — деревня в Александровском районе.
 Коровино — деревня в Вязниковском районе.
 Коровино — село в Меленковском районе.

Вологодская область 
 Коровино — деревня в Белозерском районе.
 Коровино — деревня в Вашкинском районе.
 Коровино — деревня в Верховажском районе.
 Коровино — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Коровино — деревня в Заволжском районе.
 Коровино — деревня в Приволжском районе.
 Коровино — деревня в Шуйском районе.

Калужская область 
 Коровино — деревня в Мещовском районе.

Кировская область 
 Коровино — деревня в Пижанском районе.
 Коровино — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область 
 Коровино — деревня в Костромском районе.
 Коровино — деревня в Мантуровском районе.

Курская область 
 Коровино — деревня в Железногорском районе.
Коровино — до 1967 г. название посёлка Солнцево Солнцевского района.

Московская область 
 Коровино — деревня в Можайском районе.
 Коровино — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Коровино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Коровино — деревня в городском округе Серебряные Пруды.
 Коровино — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Коровино — деревня в Кстовском районе.
 Коровино — деревня Павловском районе.
 Коровино — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Коровино — деревня в Пестовском районе.

Оренбургская область 
 Коровино — село в Бугурусланском районе.

Пермский край 

Коровино — деревня в Куединском районе.

Рязанская область 

Коровино — прежнее название посёлка совхоза имени Ильича в Михайловском районе.

Смоленская область 
 Коровино — деревня в Монастырщинском районе.

Тамбовская область 
 Коровино — село в Бондарском районе.
 Коровино — посёлок в Знаменском районе.

Тверская область 
 Коровино — деревня в Бельском районе.
 Коровино — деревня в Жарковском районе.
 Коровино — деревня в Рамешковском районе.

Тульская область 
 Коровино — деревня в Алексинском районе.

Удмуртия 
 Коровино — деревня в Балезинском районе.

Ульяновская область 
 Коровино — село в Чердаклинском районе.

Чувашия 
 Коровино — деревня в Порецком районе.

Ярославская область 
 Коровино — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение,  Зименковский сельский округ).
 Коровино — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Середский сельский округ).
 Коровино — деревня в Мышкинском районе.
 Коровино — деревня в Первомайском районе.
 Коровино — деревня в Переславском районе.
 Коровино — деревня в Пошехонском районе.

См. также 
 Коровино — район Липецка.
 Коровино — район Москвы.